Nötholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nötholm (Fiskö, Brändö, Åland), 
 Nötholm (Kumlinge, Åland), 
 Nötholm (Lappo, Brändö, Åland), 
 Maltholm och Nötholm,  (69 ha)
 Nötholm, Iniö, 
 Nötholm, Nagu,  (1 ha)

Se även
Notholm
Nötholmen

Robotskapade Finlandförgreningar